Wilhelm Ziegeler ist der Name folgender personen:

* Wilhelm Ziegeler (Architekt) (1890–nach 1975), deutscher Architekt
 Wilhelm Ziegeler (Politiker) (1891–1958), deutscher Politiker (DP)

Siehe auch:
 Wilhelm Ziegler